

Маковиця — гірський масив в Українських Карпатах, частина Вигорлат-Гутинського вулканічного хребта.
 Маковиця — вершина в Українських Карпатах, в центральній частині однойменного хребта.
 Маковиця — вершина в Українських Карпатах, орографічно відноситься до гірського масиву Ґорґани.

Населені пункти та їхні частини
 Маковиця — село в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Маковиця — село в гміні Шелькув Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Маковиця — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Див. також 
 Маковиці
 Маківка

Примітки